Carles Capdevila i Marquès, professor a la universitat de Lleida 
 Carles Capdevila i Plandiura (Els Hostalets de Balenyà,1965 - 2017), periodista català.
 Carles Capdevila i Recasens (Barcelona, 1879 – Barcelona, 1937), escriptor, traductor i actor català.
 Joan Carles Capdevila, músic, doblador i professor dOperación Triunfo entre 2003 i 2006.